

Toponyme 

 L'Houmeau, commune de la Charente-Maritime, près de La Rochelle
 L'Houmeau, faubourg d'Angoulême

Homonymie de toponyme